

Musica 
 Weak – singolo delle SWV del 1993
 Weak – singolo degli Skunk Anansie del 1996
 Weak – brano di Melanie C, dall'album The Sea del 2011
 Weak – singolo dei Seether, pubblicato come inedito nell'album Seether: 2002-2013 del 2013
 Weak – singolo degli AJR del 2016

Televisione 
 Weak – episodio della sesta stagione della serie televisiva The Walking Dead
 Weak – episodio della quarta stagione della serie televisiva Law & Order - Unità vittime speciali

Pagine correlate 
 Week